Il nome Jimena di Navarra può essere riferito a diverse principesse e regine:
Jimena Sánchez di Navarra (1020-1062), figlia di Sancho III Garcés di Navarra e moglie di Bermudo III di León;
Jimena di Pamplona (verso la metà del IX secolo – dopo il 912), figlia di García I Íñiguez e moglie di Alfonso III delle Asturie;
Jimena Sanchez (?-?), figlia di Sancho II Garcés di Navarra;
Jimena di Navarra (?-?), figlia di García III Sánchez di Navarra.